Vuelta a Asturias 2022 var den 64. udgave af det spanske etapeløb Vuelta a Asturias. Cykelløbets tre etaper havde en samlet distance på 491,4 km, og blev kørt i Asturien fra 29. april til 1. maj 2022 med start og mål i Oviedo. 15 hold stillede til start. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2022.

Colombianske Iván Sosa fra  vandt løbet.

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Holdkonkurrencen

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2022
UCI Europe Tour 2022